Ciutat Meridiana – quartiere di Barcellona, nel distretto di Nou Barris
 Ciutat Meridiana – stazione della metropolitana di Barcellona